Zmierzch bogów – dramat muzyczny Richarda Wagnera
 Zmierzch bogów – włosko-niemiecki film z 1969 roku w reżyserii Luchina Viscontiego

Zobacz też 
 Zmierzch bożyszcz – dzieło filozoficzne Friedricha Nietzschego z roku 1888